Rodrigo Silva (futebolista)
 Colônia Rodrigo Silva - distrito brasileiro em Barbacena
 Rodrigo Silva (Ouro Preto) - distrito brasileiro 

Desambiguação